Sint-Servatiuskapel (Beegden)
 Sint-Servaaskapel (Helden)
 Sint-Servaaskapel (Kelpen-Oler)
 Sint-Servatiuskapel (Lechenich)
 Sint-Servaaskapel (Leveroy)
 Sint-Servaaskapel (Maastricht)
 Sint-Servaaskapel (Nunhem)
 Sint-Servatiuskapel (Rommersom)
 Sint-Servatiuskapel (Swartbroek)